Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Benjamin Bonzi ha sconfitto Lucas Pouille con il punteggio di 7–6(7–4), 6–4.

Teste di serie 

  Benjamin Bonzi (campione)
  Yasutaka Uchiyama (ritirato)
  Christopher O'Connell (ritirato)
  Mikhail Kukushkin (primo turno, ritirato)

  Lucas Pouille (finale) 
  Grégoire Barrère (primo turno) 
  Jurij Rodionov (primo turno) 
  Liam Broady (semifinale)

Qualificati 

  Nicolás Jarry (primo turno)
  Hiroki Moriya (secondo turno)

  Giovanni Mpetshi Perricard (primo turno) 
  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)

Wildcard 

  Clément Chidekh (quarti di finale)
  Arthur Fils (primo turno)

  Luca Van Assche (quarti di finale)

Lucky Loser 

  Arthur Cazaux (primo turno)
  Alexis Galarneau (secondo turno)

  Laurent Lokoli (primo turno)

Alternate 

  Hugo Grenier (secondo turno)
  Tatsuma Ito (secondo turno)

   Bernard Tomic (primo turno) 
   Yosuke Watanuki (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Cassis Open Provence 2021